A HWM, teljes nevén Hersham and Walton Motors a világ egyik legrégebbi Aston Martin-kereskedése, rövid ideig Formula–2-es, valamint Formula–1-es konstruktőr.

A céget 1946-ban alapította Goerge Abecassis és John Heath, székhelye Walton-on-Thames volt.

Teljes Formula–1-es eredménylistája

Egyéb HWM-eredmények

Források

 
 www.hwm.co.uk
 www.hwmastonmartin.co.uk
 www.hwmalfaromeo.co.uk

Megszűnt Formula–1-es csapatok